The Impossible – film del 2012 diretto da Juan Antonio Bayona
 The Impossible – album di Ken Lockie del 1981
 The Impossible – singolo di Joe Nichols del 2002

Pagine correlate 
 The Impossibles
 Impossible